Het Europese kampioenschap allround in 1924 werd van 16 tot 17 februari 1924 verreden in het Frogner Stadion in Oslo.
De titelverdediger was de Noor Harald Strøm die in 1923 Europees kampioen werd in het Hamar Stadion in Hamar. De Noor Roald Larsen werd kampioen.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1924
Langebaanschaatsen in 1924
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1924